Belcarra är en ort i Kanada.   Den ligger i Greater Vancouver Regional District och provinsen British Columbia, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Belcarra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Belcarra är varierad. Den högsta punkten i närheten är Mystery Lake,  meter över havet,  km norr om Belcarra. Runt Belcarra är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Vancouver,  km sydväst om Belcarra. 

I omgivningarna runt Belcarra växer i huvudsak barrskog.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i British Columbia